Internationales Stadionfest 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 6 września 2015 w Berlinie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
2015 w Niemczech
Internationales Stadionfest